Foglie d'erba (Leaves of Grass) – raccolta di poesie del poeta e scrittore statunitense Walt Whitman.
Fratelli in erba (Leaves of Grass) – film statunitense del 2009 diretto da Tim Blake Nelson.